La palabra clic o click en inglés, puede referirse a:

Informática 
 Clic o click, la acción de presionar algún botón del ratón o mouse;
 Doble clic, la acción de presionar rápidamente dos veces algún botón del ratón;
 Point-and-click, subgénero de las aventuras gráficas y mecanismos utilizados en videojuegos;
 JClic y Clic, software educativo;

Entretenimiento

Cine 
 Click (2001), película estadounidense dirigida por Scotty Dugan;
 Click (2003), película argentina dirigida por Ricardo Berretta;
 Click (2006), película estadounidense dirigida por Frank Coraci y protagonizada por Adam Sandler.

 El click, película estadounidense dirigida por Rolfe Kanefski y Rafael Glenn, basada en el cómic homónimo de Milo Manara;

Historieta 
 El Clic, serie de cómic erótico de Milo Manara.

Radio y televisión 
 El clic, programa de vídeos de MTV Latinoamérica;
 Click, programa de radio de la BBC;
 Click (1997), serie de TV estadounidense;
 Click (2003), serie de TV de Singapur;

Música 
 The Click, grupo de música hip hop estadounidense;
 The Click Five, banda musical estadounidense;
 Companhia Clic, banda musical de axé brasileño y samba;
 Screwed Up Click, agrupación musical de raperos del sur de Houston, Texas;
 Clic, álbum de Franco Battiato;
 Clics modernos, álbum de Charly García;
 Click, canción de Anahí, Ale Sergi y Brian Amadeus, incluida en el álbum "Popland, la música".

Lingüística 
 Clic, una onomatopeya de ciertos sonidos mecánicos;
 Clic, en fonética, un tipo de sonido consonántico;

Otros significados 
 Coste por clic, un mecanismo de compra de publicidad
 Click Mexicana, línea aérea de México;
 Clickair, línea aérea de España;
 CliC, compañía fabricante de gafas de lectura y sol.
 Klick, un kilómetro en argot militar estadounidense.
 Hyundai Click, un coche.
 Click (partido CIP), partido político del Colegio de Consultores en Imagen Pública, México.
 Portal Click, Centre Local d’Information et de Coordination, portal de información para personas de la tercera edad.